Pa (aliment)
 Pa, principat de l'agència de Kathiawar a l'Índia, vegeu Pah
 Pa, abreviació o símbol de la unitat de pressió Pascal
 Pa, símbol del protoactini (element químic)
 PA (electroacústica), de l'anglès, Public Address
 PA, acrònim de poliamida, polímer termoplàstic.